GHD steht als Abkürzung für

 Gashinterdruck-Verfahren, ein spezielles Spritzgussverfahren
 Gewerbe, Handel und Dienstleistungen, statistische Bezeichnung
 growth hormone deficience, siehe Wachstumshormonmangel

Siehe auch:
 GHD GesundHeits GmbH Deutschland

Abkürzung